BiH:
 Pirići (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Pirići (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Pirići (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez